Aschberg  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Aschberg (Fürsteneck), Ortsteil der Gemeinde Fürsteneck, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Aschberg (Iffeldorf), Wüstung in Iffeldorf, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Aschberg (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Aschberg (Klingenthal), Ortsteil der Stadt Klingenthal, Vogtlandkreis, Sachsen
 Aschberg (Gemeinde Kirchstetten), Ort bei Kirchstetten, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Aschberg (Gemeinde Neustift-Innermanzing), Katastralgemeinde von Neustift-Innermanzing, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Aschberg (Gemeinde Hopfgarten), Ort bei Hopfgarten im Brixental, Bezirk Kitzbühel, Tirol

Berge:
 Aschberg (Vogtland), tschechisch Kamenáč, 936 m, Berg im Erzgebirge bei Klingenthal (der höchste Punkt liegt auf tschechischem Gebiet)
 Aschberg (Schleswig-Holstein), 98 m, Erhebung im Naturpark Hüttener Berge in Schleswig-Holstein
 Aschberg (Tegernseer Berge), 1042 m, Berg bei Schliersee, Oberbayern

Aschberg ist der Familienname folgender Personen:
 Olof Aschberg (1877–1960), schwedischer Bankier, Kommunist und Gründer der ersten Gewerkschaftsbank

Siehe auch:
 Aschbergk